Bietigheim-Bissingen 
 Bietigheim (Baden)